Chouzana puede referirse a:

A Chouzana (Villamarín), lugar de la parroquia de O Río, concello de Villamarín.
A Chouzana (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de Armariz, concello de Junquera de Ambía.

Véase también 
 Chouzán, lugar y parroquia del concello de Carballedo, provincia de Lugo.